Hatti est un terme géographique et ethnique concernant l'Anatolie antique, et qui peut avoir plusieurs sens :
 au  millénaire av. J.-C., c'est avant tout une région de l'Anatolie centrale, autour de la ville de Hattusa ; 
 ce terme désigne également le peuple non-indo-européen qui est le premier connu à peupler cette région dans les premiers siècles du  millénaire av. J.-C., les Hattis, et leur langue, le hatti ;
 à partir du , la région Hatti devient le centre du royaume dominé par l'ethnie hittite, qui la peuplent alors en majorité et prennent son nom. Ils sont désignés par les peuples voisins, tels les Égyptiens, les Babyloniens ou les Assyriens, comme étant les gens du pays Hatti, et leur royaume est le royaume du pays Hatti, d'où vient le terme contemporain de Hittite ;
 après la chute du royaume hittite au , le terme Hatti subsiste et désigne la région du sud-est anatolien dans lesquels se constituent plusieurs royaumes dit « néo-hittites », comme Karkemish, Karatepe, Tabal, etc. Ce terme se retrouve beaucoup dans les textes des rois assyriens de cette époque, qui conquièrent peu à peu chacun de ces royaumes du  à la fin du  Le terme subsiste encore sous les Empires assyrien et babylonien pour désigner cette partie de l'Anatolie du sud-est ainsi que le nord de la Syrie.